

Anno 
 135 o 135 a.C.

Codici 
 135  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Kasan

Matematica 
 135 – numero

Fotografia 
 Pellicola 135 – Termine identificativo del rullino fotografico introdotto da Kodak nel 1934. (ISO 1007)